Александар Фарнесе, војвода од Парме (Рим, 27. август 1545 — Арас, 3. децембар 1592) био је војвода од Парме из династије Фарнесе. Био је син Отавија Фарнесеа и Маргарете од Парме.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1545.
Умрли 1592.
Династија Фарнесе